Jabarin ist der Familienname folgender Personen:

 Shawan Jabarin (* 1960), palästinensischer Menschenrechtler
 Shredy Jabarin (* 1981), israelischer Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, Produzent, Filmemacher und Fotograf